Tangwang bezeichnet:

 Tangwang (Yichun) (汤旺县), Kreis der bezirksfreien Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tangwang (Dongxiang) (唐汪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Tangwang (Tangyuan) (汤旺朝鲜族乡), Nationalitätengemeinde der Koreaner im Kreis Tangyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tangwang (Licheng) (唐王街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Licheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Tangwang He, Fluss in China
 die Tangwang-Sprache
 die Tangwang-Kultur